Az 1925-ös Tour de Hongrie a sorozat történetének első versenye volt, melyet június 27. és 29. között bonyolítottak le. A győztes a magyar Jerzsabek Károly volt.

Előzmények
A Budai Kerékpár Egylet 1925 januárjában jelentette be a Magyar Kerékpáros Szövetségnek, hogy külföldi mintára többnapos kerékpárversenyt rendez. A versenyt a több mint 500 kilométeres Budapest–Szombathely–Győr–Budapest útvonalon tervezték lebonyolítani. Hasonló kerékpáros eseményt addig nem rendeztek Magyarországon. A fővédnökséget Horthy Miklós kormányzó vállalta. Márciustól a verseny Dunántúli körverseny néven szerepelt a sajtóban. Június elején egy több egyesület versenyzőiből álló csoport felülvizsgálta a verseny útvonalát. Ennek következtében az első szakasz rajtját hajnali öt óráról előre hozták négy órára és az időlimitet 15-ről 17 órára növelték. A második szakasz rajtjának időpontja kilenc óra lett, az időkorlát pedig 10 óra helyett 12 óra. Az utolsó etapra ismét reggel négykor indultak el és hét órán belül teljesíteni kellett.
A versenyre 120-an neveztek, 96-an indultak el.

Szakaszok

Útvonal 
1. szakasz: Budapest, Gellért tér – Albertfalva – Budafok – Nagytétény – Martonvásár – Velence – Pákozd – Székesfehérvár (frissitőállomás) – Várpalota – Öskü – Hajmáskér – Veszprém (frissitőállomás) – Nagyvázsony – Monostorapáti – Diszel – Tapolca – Sümeg (frissitőállomás) – Szalapa – Batyk – Baltavár – Felsöoszkó – Vasvár – Rábahídvég – Sorokújfalu – Kisunyom – Szombathely, városháza
2. szakasz: Szombathely – Kőszeg – Ausztria – Sopron (frissitőállomás) – Csorna – Győr, DAC pálya
3. szakasz: Győr — Szőny — Dorog — Hidegkút — Budapest, Széna tér, BBTE sporttelep

A verseny

1. szakasz

A versenyzők három külön csoportban (főversenyzők, kezdők és haladók, szeniorok), 10 perces különbséggel rajtoltak el. A főversenyzők csoportjából még a szakasz elején megszökött Ladányi Miklós és Horváth Dezső, akik Székesfehérvárig kb. 8 kilométeres előnyt szereztek. Ezután Ladányi bukott. Székesfehérvár és Várpalota között a haladók között rajtoló Jerzsabek ledolgozta a főversenyzők mezőnyének 10 perces előnyét, majd az élen álló Horváthot is utolérte, akivel szemben 10 kilométeres előnyt szerzett. Szombathelyre az MTK három versenyzője együtt érkezett. A hajrát Horváth nyerte, de szakasz győztes a 10 perces hátránnyal indított Jerzsabek lett.

2. szakasz

A rajtot követően az ellenszélben kisebb csoportokra szakadt a mezőny. Kőszeg után Ausztrián keresztül folytatódott a verseny. Sopronba 11:30 után pár perccel érkezett meg a Rusovszky, Ladányi, Horváth D. és Horváth L. alkotta élmezőny. Őket nem sokkal elmaradva követte Meggyes és Jerzsabek. A folytatásban orkánerejű oldal- és szembeszél nehezítette a versenyzők dolgát. A célba Ladányi érkezett elsőnek, de legjobb idő a második csoportban indított Megyesé lett. Az összetett versenyben Jerzsabek negyedórás előnnyel vezetett Ladányi előtt.

3. szakasz

Az utolsó napon szinte végig hátszél fújt. Az összetett verseny élcsoportjából Jerzsabeket és Megyest több defekt sújtotta, ami már veszélyeztette Jerzsabek összetett első helyét is. Az élmezőny 3 óra 30 perc alatt teljesítette az első 100 kilométert. A győzelemért hajtó, leszakadt Jerzsabek olykor 45-50 km/órás sebességgel próbálta csökkenteni a hátrányát. A fogaskerekű Városmajori végállomásánál kialakított időmérő célon Rusovszky ért át elsőként. A versenyt a BBTE Széna téri pályáján teljesített körrel fejezték be az indulók. Az összetett versenyben Jerzsabek hat percet megőrzött az előnyéből. A díjakat Auguszta hercegnő adta át. A győztes bajnoki szalagot, babérkoszorút, az ezüstserleget, aranyérmet és egy versenykerékpárt kapott.

Végeredmény

A verseny rendezése 43 millió korona veszteséggel zárult.

Jegyzetek

Források

Tourdehongrie
1925